Шишинер — название нескольких населённых пунктов:
 Шишинер — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл.
 Шишинер — село в Балтасинском районе Республики Татарстан.
 Шишинерь — деревня в составе Рожкинского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.